Хмельни́цький (Хмельни́цька) — українське прізвище.

Українські похідні від цього прізвища:
 з суфіксом -енк-: Хмельниче́нко, Хмельніче́нко

Рід Хмельницьких 

 Хмельницький Богдан — державний діяч, полководець, дипломат XVII століття. Перший гетьман Української козацької держави.
 Хмельницький Венжик — козацький ватажок XVI століття.
 Хмельницька Ганна:
 Хмельницька Ганна (Гафія) (в дівоцтві Сомко) — перша дружина Богдана Хмельницького.
 Хмельницька Ганна (в дівоцтві Золотаренко) — третя дружина Богдана Хмельницького.
 Хмельницький Захарій — родич Богдана Хмельницького.
 Хмельницька Катерина (Скородкевич) — донька Богдана Хмельницького, дружина Олександра Скородкевича.
 Хмельницький Лаврін — дід Богдана Хмельницького.
 Хмельницька Марія (Стороженко) — донька Богдана Хмельницького, дружина Івана Стороженка.
 Хмельницький Михайло — батько Богдана Хмельницького, чигиринський підстароста.
 Хмельницька Олена:
 Хмельницька Олена (Виговська, Тетеря) — донька Богдана Хмельницького, дружина Данила Виговського та Павла Тетері.
 Хмельницька Олена (Мотрона) (в дівоцтві Чаплинська) — друга дружина Богдана Хмельницького.
 Хмельницька Розанда (в дівоцтві Лупул) — невістка Богдана Хмельницького, дружина Тиміша Хмельницького.
 Хмельницька Степанида (Нечай) — донька Богдана Хмельницького, дружина Івана Нечая.
 Хмельницький Тимофій (Тиміш) — військовий і політичний діяч Гетьманщини XVII століття. Старший син Богдана Хмельницького.
 Хмельницький Юрій (Юрась Хмельниченко) — військовий і політичний діяч Гетьманщини XVII століття, Гетьман Війська Запорозького. Молодший син Богдана Хмельницького.

 Яненко-Хмельницька Єфросинія — дружина гетьмана Петра Дорошенка.
 Яненко-Хмельницький Іван — військовий і державний діяч Гетьманщини XVII століття, полковник, наказний гетьман.
 Яненко-Хмельницький Павло — військовий і державний діяч Гетьманщини XVII століття, полковник, дипломат.

Інші відомі носії 
 Хмельницька Аделіна Валентинівна — українська режисерка монтажу.
  ( 1936) — російський і радянський дипломат, посол.
 
 Хмельницький Василь Іванович — український підприємець і політик.
 Хмельницький Віталій Григорович — український радянський футболіст.
 
 Хмельницький Григорій Олександрович — український науковець в галузі сільського господарства.
 Хмельницький Дмитро Сергійович — радянський і німецький архітектор, історик сталінської архітектури.
 
 Хмельницький Ісаак Абрамович — правник і педагог Російської імперії та СРСР єврейського походження.
  ( 1971) — білоруська легкоатлетка російського походження.
  (1927—1995) — російський радянський хімік.
 
 
 
 
 
 Хмельницький Рафаїл Павлович — український радянський військовий діяч, генерал-лейтенант.
 
 Хмельницький Стефан Захарович — польський поет-сатирик.
  (1906—1997) — російська та радянська літературознавиця.
  (1904—1997) — російський і радянський актор і режисер польського походження.

Прізвища на -цький
Хмельницькі